1996 OM2 är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 23 juli 1996 av de båda italienska astronomerna Andrea Boattini och Andrea Di Paola vid Campo Imperatore-observatoriet.

Asteroiden har en diameter på ungefär 4 kilometer.

Referenser 

Huvudbältesasteroider
Ej namngivna småplaneter
Astronomiska upptäckter av Andrea Boattini
Astronomiska upptäckter av Andrea Di Paola
Astronomiska upptäckter 1996